Stenvall ist der Familienname folgender Personen:

 Kaj Stenvall (* 1951), finnischer Künstler
 Selm Stenvall (1914–1995), schwedischer Skilangläufer